La autoestimulación (término formado por el prefijo auto-, «uno mismo», y estimulación) puede referirse a:
 Comportamiento autoestimulatorio, repetición de movimientos, común sobre todo en personas con trastornos del espectro autista;
 Autoerotismo o exploración sexual del propio cuerpo.